Józef Łęgowski (1852–1930) – polski historyk, etnograf, językoznawca i nauczyciel
 Józef Łęgowski (1896–1940) – major pilot Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej